Die Spielzeit 1945 war die 14. reguläre Spielzeit der 1. Spielklasse im Schweizer Feldhandball.

Modus 
Einfache Runde der Regionalmeister.

Finalrunde

Rangliste

Spiele

Einzelnachweise 

45
Handballveranstaltung 1945